— японская сэйю. На момент смерти работала в агентстве 81 Produce.

Биография 
Мию Мацуки окончила факультет экологии и информационных исследований университета Кэйо. Её дебют под настоящим именем состоялся в 1998 году в роли Кагуры Миками из игры Shoujo Tanteidan на PlayStation. С 2002 года по контракту начала работать в агентстве 81 Produce. Большую известность в 2003 году ей принесла роль Мисаки/Ёрико Сагисавы, одной из главных героинь серии D.C.: Da Capo, а также в 2004 году главные роли в W Wish, Final Approach,  и трилогии Henshin. На седьмой церемонии Seiyu Awards 2013 года вместе с Каной Асуми и Юкой Оцубо Мацуки была награждена за лучшее исполнение песни.

27 октября 2015 года Мию Мацуки скончалась от пневмонии в возрасте 38 лет. Незадолго до смерти получила роль Шарлотты Димандиас в аниме-сериале Hundred, которую позже вместо неё озвучила Юи Хориэ. В остальных запланированных и продолжающихся на тот момент аниме Мацуки заменили Юми Какадзу, Рэйна Уэда и Норико Ситая.

Роли

Аниме-сериалы 
2003 год
 D.C.: Da Capo — Мисаки Сагисава / Ёрико Сагисава
2004 год
 Chou Henshin CosPrayers — Кото Хосино
 Hit o Nerae! — Нацуми Ягами
 Love Love? — Нацуми Ягами
 Final Approach — Аканэ Мидзухара
 Mezzo DSA — Асами Игараси
 W Wish — Томо Кисида
2005 год
 Da Capo Second Season — Мисаки Сагисава
2006 год
 Futari wa Pretty Cure Splash Star — Чоппи
 Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo — Киса Мисаки
 Otome wa Boku ni Koishiteru — Сион Дзюдзё
 Strawberry Panic! — Хикари Конохана
2007 год
 Ayakashi — Химэ Якусидзи
 Claymore — Флора
 Hayate no Gotoku! — Исуми Сагиномия
 Hidamari Sketch — Ёсиноя-сэнсэй
 Romeo × Juliet — Корделия
 Sayonara, Zetsubou-Sensei — Харуми Фудзиёси
 Yasai no Yousei: N.Y. Salad — Белый Баклажан
2008 год
 Hidamari Sketch × 365 — Ёсиноя-сэнсэй
 Nogizaka Haruka no Himitsu — Юкари Камисиро
 Yasai no Yousei: N.Y. Salad — Белый Баклажан
 (Zoku) Sayonara Zetsubou-Sensei — Харуми Фудзиёси
2009 год
 Hayate no Gotoku!! — Исуми Сагиномия
 Hidamari Sketch × 365 Tokubetsuhen — Ёсиноя-сэнсэй
 Nogizaka Haruka no Himitsu: Purezza — Юкари Камисиро
 (Zan) Sayonara Zetsubou-Sensei — Харуми Фудзиёси
2010 год
 Haiyoru! Nyaruani: Remember My Love (Craft-sensei) — Куко
 Hidamari Sketch × Hoshimittsu — Ёсиноя-сэнсэй
2011 год
 Honto ni Atta! Reibai-Sensei — Акико Ёсии, Нагара
2012 год
 Haiyore! Nyaruko-san — Куко
 Yurumates 3D — Куми Танака
 Yurumates 3D Plus — Куми Танака
2013 год
 Haiyore! Nyaruko-san W — Куко
 Fate/kaleid liner Prisma Illya — Магический Сапфир
2014 год
 Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei! — Магический Сапфир
2015 год
 Kotori Samba — Мэронъя
 Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai — Анна Нисикиномия
 Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei Herz! — Магический Сапфир

OVA 
 Nakoruru: Ano Hito kara no Okurimono (2002) — Микато
 True Love Story (2003) — Синосака Юко
 Memories Off 2nd (2003) — Кана Майката
 Hand Maid Mai (2003) — Миэ
 Ojamajo Doremi Na-i-sho (2004) — Анна (серия 2)
 Goku Sayonara Zetsubou-Sensei (2008—2009) — Харуми Фудзиёси
 Yurumates (2009) — Куми Танака
 Isekai no Seikishi Monogatari (2009) — Флора Нанадан
 Hayate no Gotoku!! (2009) — Исуми Сагиномия
 Zan Sayonara Zetsubou--Sensei Bangai-chi (2009—2010) — Харуми Фудзиёси
 Tamayura (2010) — лавочник Хоборо
 Seitokai Yakuindomo (2011) — мать Судзу
 Astarotte no Omocha! (2011) — Миструн Аусгрим
 Carnival Phantasm (2011) — Хисуи
 Yurumates Ha? (2011) — Куми Танака
 Nogizaka Haruka no Himitsu: Finale (2012) — Юкари Камисиро
 Kami nomi zo Shiru Sekai Tenri-hen (2012) — мать Тэнри
 Hidamari Sketch: Sae/Hiro Sotsugyou-hen (2013) — Ёсиноя-сэнсэй
 Zetsumetsu Kigu Shōjo Amazing Twins (2014) — Хирона
 Fate/kaleid liner Prisma Illya (2014) — Магический Сапфир
 Futari Ecchi (2014) — Момо Кубота
 Haiyore! Nyaruko-san F (2015) — Куко

Анимационные фильмы 
 Sword of the Stranger (2007) — сестра
 Precure All Stars DX: Minna Tomodachi—Kiseki no Zenin Daishuugou (2009) — Чоппи
 Precure All Stars DX2: Kibō no Hikari—Rainbow Jewel o Mamore! (2010) — Чоппи
 Hayate no Gotoku! Heaven Is a Place on Earth (2011) — Исуми Сагиномия
 Precure All-Stars DX3 Mirai ni Todoke! Sekai o Tsunagu Niji-Iro no Hana (2011) — Чоппи
 Jewelpet the Movie: Sweets Dance Princess (2012) — Макарония
 Futari wa Precure Splash Star Tick Tack Kiki Ippatsu! (2012) — Чоппи
 Precure All Stars New Stage: Mirai no Tomodachi (2012) — Чоппи
 Tamayura: Sotsugyou Shashin (2015—2016) — Тимо Якуса (часть 2)

Видеоигры 
 Akai Ito — Кэй Хато
 Atelier Iris 3: Grand Phantasm — Айрис Фортнер
 Castlevania Judgment — Мария Ренар
 Elsword — Ариэль
 Final Approach — Аканэ Мидзухара
 Grand Chase — Арме Гленстид
 Kashimashi: Girl Meets Girl The First Summer Story — Какэно Минэ
 Melty Blood — Хисуи, Меха-Хисуи
 Musashi: Samurai Legend — Ликотта
 Mai-HiME: Unmei no Keitouju — Сакуя Амакава
 Phantom Breaker — Вака Кумон
 Sentimental Prelude — Саори Синохара
 Solatorobo: Red the Hunter — Фло
 Strawberry Panic! Girls' School in Fullbloom — Хикари Конохана
 Persona 5 — Тихая Мифунэ
 Power DoLLS — Адзуса Юми
 3rd Super Robot Wars Alpha: To the End of the Galaxy — Минаки Томинэ
 Super Robot Wars UX — Сёко Надзама
 Tales of Zestiria — Лейла
 True Love Story -Summer Days, and yet… — Юико Синосака
 The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel — Клэр Ривелдт

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте 81 Produce

Актрисы Японии
Актрисы озвучивания Японии
Умершие от пневмонии